Ars moriendi – trattato in latino sulla preparazione cristiana alla morte
Ars Moriendi – poema di Manuel Machado
Ars moriendi – brano musicale dei Mr. Bungle, contenuto nell'album California